Oldenrode steht für:
 Oldenrode (Kalefeld), Ortsteil von Kalefeld, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland
 Oldenrode (Moringen), Ortsteil von Moringen, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland